DFB:
 Deutscher Fußball-Bund — Немецкий футбольный союз
 Dampfbahn Furka-Bergstrecke — Паровая зубчатая железная дорога Фурка